Jesziorken ist ein deutscher Ortsname:
 (Groß) Jesziorken (1930 bis 1945: Schöntal), Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Jeziorki Wielkie, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jesziorken, (1928 bis 1945: Preußenburg), Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Jeziorko (Ryn), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Jesziorken, siehe Jeziorki Małe